Mon oncle Benjamin est un roman français de Claude Tillier publié en 1843. Il a inspiré les adaptations suivantes :
 Mon oncle Benjamin (1924), film français muet de René Leprince ;
 Mon oncle Benjamin (1963), téléfilm français de René Lucot diffusé dans Le Théâtre de la jeunesse ;
 Mon oncle Benjamin (1969), film français d'Édouard Molinaro.

Voir aussi
 Ne sois pas triste (1969), film soviétique de Gueorgui Danielia, adapté du roman.